Mantes ist Namensbestandteil einer Gruppe von geografischen Objekten in Frankreich an der Seine westlich von Paris:

 Mantes-la-Jolie, Unterpräfektur im Département Yvelines
 Mantes-la-Ville, Nachbargemeinde von Mantes-la-Jolie – die Grenze zwischen beiden Gemeinden ist die Bahnstrecke von Paris nach Rouen
 Mantes-en-Yvelines, Gemeindeverband mit Mantes-la-Jolie als Zentrum
 Arrondissement Mantes-la-Jolie im Département Yvelines
 Kanton Mantes-la-Jolie im Département Yvelines
 Kanton Mantes-la-Ville im Département Yvelines
 Arnouville-lès-Mantes, Gemeinde südlich von Mantes-la-Jolie

Wenn in historischem Kontext von Mantes die Rede ist, ist fast immer das heutige Mantes-la-Jolie gemeint.